Le tournoi de tennis de Birmingham est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1991, classée en catégorie Tier IV, se dispute du 10 au .

Martina Navrátilová remporte le simple dames. En finale, elle bat Natasha Zvereva, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Nicole Provis et Elizabeth Smylie.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours 
Huit têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours 
Quatre équipes sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Birmingham
 Saison 1991 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 1991
Birmingham
Sport en Angleterre en 1991
Tennis en juin 1991